Nitschohiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nitschohiwka (Koselez), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez
 Nitschohiwka (Manewytschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi